SP1 ou SP-1 peut faire référence à :

Aéronautique 
 Bowlus SP-1 Paperwing,  est un monoplan cantilever américain.

Automobiles 
 Dallara SP1 ou Dallara LMP (Le Mans-Prototype), une voiture de course du constructeur italien Dallara ;
 Ferrari Monza SP1, une supercar du constructeur italien Ferrari ;
 Ferrari SP1, un coupé du constructeur italien Ferrari ;
 Volkswagen SP1, une voiture de sport produite au Brésil par Volkswagen.

Astronomie 
 (23518) 1992 SP1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (16708) 1995 SP1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (35354) 1997 SP1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (38834) 2000 SP1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Informatique 
 Service Pack 1, dans les systèmes d'exploitation Windows.

Recherche scientifique 
 Severny Polious-1, station dérivante soviétique en service dans l'Arctique de  à  ;